Tinli – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Tinli – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian